Фе́ргюсон () — англіфікована форма шотландсько-гельського патронімічного прізвища , що походить від особового імені Фергюс («son of Fergus» — «син Фергуса») та буквально перекладається як «син розгніваного»

Клан Фергюсон (клан МакФергюс) (, ) — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Ловлендсу. Клан відомий як «Сини Фергюсса». Люди цього клану розселились майже по всій Шотландії — від Россширу на півночі до Дамфрісширу на півдні.

Відомі носії прізвища

А 
  (; 1723—1816) — шотландський філософ та історик, професор моральної філософії в Единбурзькому університеті.
 Алекс Фергюсон (;  1941) — шотландський футбольний тренер, колишній футболіст.
 Аннет Фергюсон (; ?) — шотландська астрономка-спостерігачка, що спеціалізується на еволюції галактик.

Б 
 Баррі Фергюсон (;  1978) — шотландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

В 
  (; 1940—2007) — південноафриканський автогонщик, учасник перегонів у класі Формула-1.

Г 
  (; 1901—1977) — американська акторка і публіцист.
 Г'юї Фергюсон (;1898—1930) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.

Д 
 Джеймс Фергюсон:
 Джеймс Фергюсон (; 1797—1867) — американський астроном та інженер шотландського походження.
  (; 1710—1776) — шотландский астроном і творець приладів.
 Джессі Фергюсон:
 Джессі Лоуренс Фергюсон (; 1941—2019) — американський актор.
 Джессі Тайлер Фергюсон (;  1975) — американський актор.
 Джон Фергюсон (, 1938—2007) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Джордж Фергюсон (; 1952—2019) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Дункан Фергюсон (;  1971) — колишній шотландський футболіст, нападник.

Е 
  (; 1924—2010) — американський композитор.
 Емма Фергюсон (;  1975) — англійська акторка.

І 
 Ієн Фергюсон (;  1952) — новозеландський веслувальник на байдарках, чотириразовий олімпійський чемпіон (1984, 1988).

К 
 Конор Фергюсон (;  1999) — ірландський плавець.
 Крейг Фергюсон (;  1962) — британський та американський тележурналіст, шоумен, ведучий телевізійних програм.
 Кріс Фергюсон (;  1963) — американський гравець у покер.
  (;  1972) — канадський актор.

Л 
 Льюїс Фергюсон (;  1999) — шотландський футболіст, півзахисник.

М 
 Маргарет Клей Фергюсон (; 1863—1951) — американська вчена, ботанік
  (; 1928—2006) — канадський джазовий музикант і керівник джазового оркестру.
 Мерілін Фергюсон (; 1938—2008) — американська авторка, редакторка та публічний доповідач.

Р 
 Ребекка Фергюсон:
 Ребекка Фергюсон (;  1983) — шведська акторка.
  (;  1986) — британська співачка і автор пісень.

Н 
 Ніл Фергюсон:
 Ніл Ферґюсон (;  1964) — британський історик, письменник і журналіст, професор історії в Гарвардському університеті.
 Ніл Фергюсон (;  1968) — британський математик, який спеціалізується на закономірностях поширення інфекційних хвороб у людей і тварин.
 Нільс Фергюсон (;  1965) — нідерландський криптограф і консультант, співробітник компанії Microsoft.

Т 
 Тоні Фергюсон (;  1984) — американський боєць змішаного стилю у легкій ваговій категорії.

Ш 
 Шейн Фергюсон (;  1991) — північноірландський футболіст, півзахисник.

Примітки 

Патронімічні прізвища